Argentina
Dipartimento di Santa María – dipartimento della provincia di Catamarca
Dipartimento di Santa María – dipartimento della provincia di Córdoba